Anita Looper (1975), voormalige Nederlandse atlete
Henk de Looper (hockeyer) (1912–2006), Nederlands hockeyinternational
Henk de Looper (kunstenaar) (1931–1998), Nederlands beeldend kunstenaar
Jan de Looper (1914–1987), Nederlands hockeyinternational
Willem de Looper (1932–2009), Amerikaans kunstschilder en museumconservator van Nederlandse afkomst

Zie ook 
Loper

Nederlandse of Vlaamse achternaam